Pinumius är ett släkte av insekter som beskrevs av Ribaut 1946. Pinumius ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Pinumius